

Фейргоуп — місто, штат Алабама
 Фейргоуп Тауншип — селище в окрузі Сомерсет, штат Пенсільванія
 Фейргоуп — переписна місцевість в окрузі Файєтт, штат Пенсильванія